Фуад-паша:

 Джебесой, Али Фуат
 Кечеджизаде Мехмед Эмин Фуад-паша